Тата́рские Ключи́ (,  «деревня с мельницей») — татарская деревня в Юкаменском районе Удмуртии, в составе Ёжевского сельского поселения.

География 
Улицы деревни:
 Гаражный переулок
 Клубный переулок
 Ключевая
 Луговая
 Набережная
 Новая
 Полевой переулок
 Центральная

Население 
Численность постоянного населения деревни составляет 204 человека (2007).

Примечания 

Населённые пункты Юкаменского района